Карасу — река в Иране, в провинции Голестан. Течёт по Горганской равнине на запад. Впадает в Горганский залив в юго-восточной части Каспийского моря. Длина — 80 км.

Примечания 

Реки Голестана
Реки, впадающие в Каспийское море